Палеопротерозой е геоложка ера, част от протерозоя, започваща преди 2,5 милиарда години и завършваща преди 1,6 милиарда години. По това време настъпва първата стабилизация на континентите. По това време също така еволюират цианобактериите – тип бактерии, използващи биохимични процеси на фотосинтеза за производство на енергия и кислород.

Важно събитие на ранния палеопротерозой е кислородната катастрофа. До значителното повишаване на съдържанието на кислорода в атмосферата почти всички съществуващи форми на живот са анаеробни. Достъпът на кислород в големи количества е пагубен за анаеробните бактерии, затова по това време една голяма част от живите организми на Земята изчезва.

Палеопротерозоят се разделя на 4 периода:
 Статерий
 Орозирий
 Рясий
 Сидерий

Източници 

Протерозой